John Olsson ist der Name folgender Personen:

* John Olsson (Politiker) (Jonathan Olsson; 1858–??), schwedischer Rechtsanwalt und Politiker 
 John Olsson (Künstler) (1929–2008), schwedischer Architekt und Künstler 
 John O. Olsson (John Olof Olsson; * 1942), schwedischer Kameramann, Regisseur und Produzent 

Siehe auch:
 Jon Olsson (* 1982), schwedischer Trickskifahrer
 Christian Olsson (John Christian Bert Olsson; * 1980), schwedischer Dreispringer